Die Liste der Bahnhöfe mit Fernverkehrshalt in der Schweiz umfasst Bahnhöfe, welche von mindestens einem Zug des schweizerischen Fernverkehrs gemäss dem offiziellen Liniennetzplan der SBB fahrplanmässig bedient werden.

Zu den Zügen des Fernverkehrs gemäss dem Liniennetzplan der SBB gehören InterCitys, InterRegios und bestimmte RegioExpress-Züge.

Abgrenzungen 
 Lücken durch internationale Züge, welche in der Schweiz in einen entsprechendem Takt eingebunden sind (z. B. die ICE Hamburg–Chur) werden nicht extra aufgeführt.
 RegioExpress-Züge des SBB-Fernverkehrs werden nicht aufgelistet (im Fahrplan 2022 betrifft das die RE Aarau–Zürich, RE Zürich–Schaffhausen, RE Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds, RE St. Maurice–Annemasse).
 Nicht im SBB-Liniennetzplan aufgeführte Linien werden nicht berücksichtigt, insbesondere:
 EuroCity-Linien, insbesondere EC Zürich–München, EC Basel/Genf/Zürich–Milano
 InterRegio-Linien bestimmter Privatbahnen, wie IR St. Gallen–Luzern, IR Luzern–Interlaken Ost, IR Luzern–Engelburg, IR Chur–St. Moritz

Liste 

Anmerkungen:

Weblinks 
 Liniennetzplan der SBB (PDF; 1,6 MB)

Einzelnachweise

Siehe auch 

 Liste der Bahnhöfe mit Halt von Intercitys der Deutschen Bahn
 Liste der Fernverkehrsbahnhöfe in Österreich

Liste (Bahnhöfe)
!